Druga hrvatska košarkaška liga je zamijenila A-2 ligu u sezoni 2017./18., te je liga trećeg stupnja košarkaškog prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je 47 klubova u pet skupina, čiji su prvvaci igrali potom kvalifikacijsku ligu za ulazak u 1. košarkašku ligu.

Ljestvice

Centar 

 Izvori:  
 ksz-zagreb.hr  
  hks-cbf.hr

Istok 

 Izvori:  
 ksobz.hr, ukupno  
 ksobz.hr, poredak u konkurenciji  
 hks-chf.hr, Druga liga istok  
 hks-cbf.hr, 18. kolo  
 crosarka.com

Jug 

 Izvori: 
 hks-cbf.hr, Druga liga Jug 
 hks-cbf.hr, 14. kolo i ljestvica  
 crosarka.com

Sjever 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr  
 ks-kckz.hr, ukupni rezultati  
 ks-kckz.hr, rezultati u konkurenciji  
 sportilus.com

Zapad 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga liga Zapad  
 hks-cbf.hr, 18. kolo  
 KS Istarske županije  
 KS Primorsko-goranske županije  
 crosarka.com  
 sportcom.hr

Kvalifikacije za Prvu ligu 
Igrano u Labinu od 25. do 29. travnja 2018.

Ljestvica 

 Izvori:  
 hks-chf.hr

Rezultati

Unutarnje poveznice 
 Premijer liga 2017./18. 
 Prva liga 2017./18. 
 Treća liga 2017./18. 
 Četvrta liga 2017./18. 
 Kup Krešimira Ćosića 2017./18.

Vanjske poveznice 
 Hrvatski košarkaški savez 
 crosarka.com 
 eurobasket com, Druga liga 2017./18.

Izvori  
 
 eurobasket com, Druga liga 2017./18. , ljestvice] 
  

2017-18
m-3-Druga